Benton es el nombre de diversas localidades:

 En el Reino Unido:
 Benton, en el condado de Devon, Inglaterra.
 El distrito de Benton, en Newcastle-upon-Tyne.

 En Estados Unidos:
 Benton, en el estado de Arkansas.
 Benton, en Illinois.
 Benton, en Indiana.
 Benton, en Iowa.
 Benton, en Kansas.
 Benton, en Kentucky.
 Benton, en Luisiana.
 Benton, en Maine.
 Benton, en Misuri.
 Benton, en Nuevo Hampshire.
 Benton, en Nueva York.
 Benton, en Pensilvania.
 Benton, en Tennessee.
 Benton, en Wisconsin.